Хејти има више значења:
 Хејти (Јужна Дакота)
 Хејти (Мисури)